The Sleepwalker (« le somnambule » en anglais) peut être le titre de :

Cinéma 

 The Sleepwalker, film de Theo Frenkel sorti en 1909 ;
 The Sleepwalker, titre original de Pluto somnambule, film de Clyde Geronimi sorti en 1942 ;
 The Sleepwalker, film américano-norvégien réalisé par Mona Fastvold sorti en 2014.

Voir aussi